Tasimiidae är en familj av nattsländor. Tasimiidae ingår i överfamiljen Tasimioidea, ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tasimiidae 9 arter. 

Tasimiidae är enda familjen i överfamiljen Tasimioidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Tasimiidae